Salvatierra de los Barros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvatierra de los Barros (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Salvatierra de los Barros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar